Schoolcraft ist der Familienname folgender Personen: 

 Henry Rowe Schoolcraft (1793–1864), US-amerikanischer Entdecker und Ethnologe 
 Jane Johnston Schoolcraft (1800–1842), indianisch-amerikanische Schriftstellerin
 John L. Schoolcraft (1804–1860), US-amerikanischer Politiker
 Ralph W. Schoolcraft (* 1938), US-amerikanischer Romanist und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Schoolcraft County, Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Michigan
 Schoolcraft Township